

Antropologia
 Sviluppo umano 
sviluppo della persona

Biologia e medicina
 biologia dello sviluppo – studia lo sviluppo dei singoli organismi
 Sviluppo – fase della crescita dell'essere umano, ossia del periodo che va dai 0 ai 13 anni (sviluppo precoce o per antonomasia). Tra i 14 e 25 si tratta di accrescimenti che caratterizzano l'evoluzione dell'individuo.

Cinema e fotografia
 Sviluppo – processo iniziale della produzione cinematografica.
Sviluppo – processo chimico che rende visibile l'immagine latente impressa sull'emulsione fotografica e produce il negativo o la diapositiva (in caso di pellicola invertibile)

Economia
 Sviluppo – sviluppo economico riferendosi al fenomeno che produce il passaggio da un'economia arretrata a un'economia sviluppata. Si veda anche sviluppo umano (economia)

Informatica
 Sviluppo – progettazione di un programma

Matematica
 Sviluppo – in Geometria descrittiva, costruzioni geometriche per lo sviluppo di solidi

Musica
 Sviluppo – processo di trasformazione del materiale tematico (v. tema). Nella forma-sonata il tema (o meglio i temi), dopo l'esposizione, vanno incontro ad una serie di artifici armonici e contrappuntistici (v. armonia, contrappunto) detti appunto sviluppo. Questo procedimento è quindi strettamente legato a quello della variazione.

Scienza e tecnica
 Sviluppo –  di una nuova tecnologia.